Lua, istennő, az ókori római mitológiában a sötétség istene, a megáldott tárgyak védelmezője
 Lua, a Bright Eyes dala és kislemeze
 Lua, beágyazható programozási nyelv